Дыменка (приток Угры)
 Дыменка (приток Волхова)